

Astronomia 
 5092 Manara – asteroide della fascia principale

Geografia 
Manara – comune del Libano
Cava Manara – comune italiano della Lombardia
Punta Manara – promontorio della Liguria

Persone 
Luciano Manara – patriota italiano
Milo Manara – autore di fumetti italiano

Altro 
Luca Manara – personaggio protagonista della serie televisiva italiana Il commissario Manara